Павел Сажинов: